Gellesi – abitanti di Gello (Montecatini Val di Cecina)
Gellesi – abitanti di Gello (Pontedera)
Gellesi – abitanti di Gello (San Giuliano Terme)